Alphonsine Berthe Eugénie Hardon, nom complet d'Annie Pétain,
 (1914–2000), prêtre jésuite,
 (1921- ), personnalité australienne.

Voir aussi 
Hadron, un type de particule en physique,
Hard-Ons, un groupe de musique australien.